Анато́лий Александрови́ч Алёшин (род. 15 марта 1949, Москва, СССР) — советский и российский певец, рок-музыкант.

Биография 
Окончил Московский авиационный техникум имени Н. Н. Годовикова.

Вокалист и музыкант в следующих музыкальных группах:
 вокально-инструментальный ансамбль «Ветры перемен»;
 ансамбль «Весёлые ребята» (1973 — апрель 1979);
 «группа Цветы»;
 «Аракс»;
 «Кинематограф»;
 «Квадро»;
 «Стайер»;
 «Алёшин» (в состав которой входили: Денис Кшнясев — барабаны, Юрий Плеханов — клавиши, Александр Перфильев — гитары, Дмитрий Сафонов — бас, Анатолий Алёшин — вокал);
 проект Маргариты Пушкиной «Династия посвящённых».

В 1987 году участвовал в записи клипа на песню «Замыкая круг».

Участник проекта «Четыре голоса — четыре континента», представленного четырьмя вокалистами 1960—1980-х годов: Леонид Бергер — первый вокалист ансамбля «Веселые ребята» (Австралия), Анатолий Алёшин (Северная Америка), Альберт Асадуллин (Европа), экс-вокалист ВИА «Альтаир» Виктор Березинский (Азия).

В 1990 году эмигрировал в США; по словам музыканта, эта поездка стала для него «настоящим мастер-классом рок-н-ролла». В 2002 году вернулся в Россию и предпринял неудачную попытку возродить «Аракс».

В 2006 году записал альбом со своим сольным проектом «Алёшин». По стилю альбом представляет собой смесь хэви-металла, индустриального металла и рок-мотивов с большим количеством сэмплов и клавишных инструментов.

В 2019 году поучаствовал в телевизионном шоу «Голос 60+»; в 2021 году выступил на юбилее группы «Моральный кодекс».

Дискография 

«Алёшин» (2006)
 Кожа
 Звезда
 Она
 Ветра
 Позови
 Анестезия
 Дождь
 Поджигаю
 Странная ночь (из сериала «Боец») (бонус)

«Хрусталь и шампанское» (1991)
 Дуняша (03:19) 
 Не моя вина (03:27)
 Ночь (03:54)
 Печальный мотив (04:12)
 Я в тебя давно влюблён (03:28)
 Хрусталь и шампанское (03:43)
 Мой лучший друг (06:08)
 Я дойду (02:36)
 Золото (03:52)

Каверы на Анатолия Алёшина

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Алёшин в Рок-энциклопедии.

Музыканты ВИА «Весёлые ребята»
Музыканты группы «Аракс»